Eusauropoda (que significa "verdadeiros saurópodes") é um clado derivado de dinossauros saurópodes. Eusaurópodes representam o grupo baseado em nodos que inclui todos os saurópodes descendentes, começando com os eusaurópodes basais como Shunosaurus, e possivelmente Barapasaurus e Amygdalodon, mas excluindo Vulcanodon e Rhoetosaurus. O Eusauropoda foi cunhado em 1995 por Paul Upchurch para criar um novo grupo taxonômico monofilético que incluiria todos os saurópodes, exceto os vulcanodontídeos.

Os eusauropoda são herbívoros, quadrúpedes e têm pescoços longos. Eles foram encontrados na América do Sul, Europa, América do Norte, Ásia, Austrália e África. A extensão temporal do Eusauropoda varia do início do período Jurássico ao Último Cretáceo. As formas mais basais de eusaurópodes não são bem conhecidas e porque o material craniano para o Vulcanodon não está disponível, e a distribuição de algumas dessas características derivadas compartilhadas que distinguem os Eusaurópodes ainda é completamente clara.

Descrição
Os eusaurópodes eram obrigatoriamente quadrúpedes, de pescoço longo, estritamente herbívoros. Eles têm um conjunto altamente especializado de adaptações esqueléticas devido ao seu grande tamanho e são graviportais.

Dentes e boca 
Yates e Upchurch descreveram a evolução do clado como se movendo em direção a um “modo de alimentação em massa”. Eles descrevem o desenvolvimento de placas laterais nas margens alveolares de ossos com dentes. Essas placas podem ser usadas para retirar a folhagem, as mandíbulas em "forma de U" do eusaurópode criam uma mordida ampla e sua perda de "bochechas carnudas" aumentou a abertura. As coroas dos dentes do eusaurópode também têm “texturas de esmalte enrugadas”, mas não está claro o que isso significa para seus hábitos alimentares.

Cabeça e pescoço

O comprimento do crânio de um eusaurópode basal, Patagosaurus, é de cerca de 60 centímetros. Um dos eusaurópodes mais basais, o Shunosaurus, tem duas características do pescoço alongado do eusaurópode: a incorporação do equivalente da primeira vértebra dorsal na região cervical da coluna e a adição de duas vértebras cervicais no meio da coluna cervical vértebras.

Outras sinapomorfias de Eusauropoda incluem uma posição retraída das narinas externas. Ao contrário dos prossaurópodes e terópodes, que têm um focinho com regiões alveolares e subnarianas lisas e não protuberantes, os eusaurópodes têm focinhos com “margens anteriores em degrau”. Outras características distintivas dos eusaurópodes incluem a ausência do contato entre o esquamosal e o quadratojugal, a ausência do processo anterior do pré-frontal e um ramo anterior distalmente alongado do quadratojugal. Separando o processo anteroventral do nasal do processo póstero-lateral do pré-maxilar, os eusaurópodes também têm uma maxila longa que forma a margem póstero-ventral da narina externa.

Pés e membros
Eusauporoda também tem a hipótese de ter uma postura do pé semigigigrada demonstrada por evidência de pegada. O paleontólogo Jeffrey Wilson explica que os eusaurópodes diferem dos terópodes e prossaurópodes que têm pés digitígrados, onde o calcanhar e os metatarsos são elevados do solo. Os eusaurópodes mostram assimetria nos diâmetros da haste do metatarso, onde o metatarso I é mais largo do que os outros, sugerindo que seu peso foi assumido principalmente pela parte interna dos pés. De acordo com Steven Salisbury e Jay Nair, os eusaurópodes basais retêm quatro pedais ungueais, mas reduzem seu número falangeal no quarto dígito para três unidades. O metatarso em eusaurópodes tem menos de um quarto do comprimento tibial, ao contrário dos grupos externos de saurópodes que têm membros posteriores longos e metatarso que têm quase metade do comprimento tibial.

Distribuição geográfica
Eusaurópodes são encontrados em todos os continentes principais, exceto na Antártica, com diplocodoides sendo amplamente difundidos no hemisfério norte e titanossauros sendo encontrados no hemisfério sul. No entanto, os eusaurópodes basais que não se enquadram em nenhum dos grupos estão razoavelmente bem representados.

Os primeiros eusaurópodes, como Volkeimeria e Amygdalodon, e mais eusaurópodes derivados, como o patagossauro, foram encontrados na América do Sul. Volkeimeria é classificado como um eusaurópode basal, embora em 2004 Paul Upchurch suspeitasse de sua colocação, por causa de seu "centro cervical opistocólico, a ausência de um trocânter anterior femoral e a crista cnemial projetada lateralmente da tíbia" e, em vez disso, pensou que poderia ser um saurópode genérico.

Os eusaurópodes africanos podem incluir o Spinophorosaurus, do Níger, embora esse táxon possa estar mais próximo do Vulcanodon e fora do Eusauropoda. Além disso, Atlasaurus foi encontrado no Marrocos, e Jobaria foi encontrado no Níger. No entanto, ambos os gêneros foram encontrados como possíveis membros de Macronaria, mas Atlasaurus foi encontrado para ser um membro de Turiasauria, e Jobaria um eusauropode, por uma análise filogenética de Xing em 2012.

Na Europa, o clado Turiasauria foi encontrado na França, Espanha e possivelmente na Inglaterra, com vários gêneros da mesma localidade na Espanha. Esqueletos de Cetiosaurus também foram encontrados na Inglaterra, junto com os gêneros possivelmente eusaurópodes Cardiodon e Oplosaurus, conhecidos apenas por dentes.

A família Mamenchisauridae é encontrada amplamente distribuída por toda a Ásia. A maioria dos gêneros é encontrada na China, embora um possível espécime de Mamenchisaurus tenha sido encontrado na Tailândia.] Também na China, o eusaurópode basal Nebulasaurus taito foi encontrado para ser um táxon irmão do Spinophorosaurus, e mais derivado do que o Mamenchisauridae, mas menos derivado do que o Patagosaurus, e o gênero Shunosaurus é provavelmente um dos eusaurópodes mais basais. O gênero Barapasaurus foi encontrado na Índia e pode representar um membro de Cetiosauridae, um eusaurópode basal ou um gênero fora do Eusauropoda.

Paleobiologia
Os dados sobre a evolução dos saurópodes, como aponta Novas, são amplamente baseados em algumas formações, principalmente no hemisfério norte. No entanto, outros leitos em lugares como a Tanzânia, especificamente as formações Canadon Asfalto e Canadon Calcereo revelam uma peleobiologia mais diversa e difundida de eusaurópodes no período Jurássico Superior.

Classificação
O cladograma a seguir demonstra relações hipotéticas dentro dos Eusauropoda. Os eusaurópodes basais incluem o Turiasauria (Turiasaurus, Zby e outros.

Sauropoda
Sauropodomorpha